

Prénom 
 Tommie Green, joueur de basket-ball américain.
 Tommie Hartogs, joueur de hockey sur glace néerlandais.
 Tommie Hoban, footballeur irlandais.
 Tommie-Amber Pirie, actrice canadienne.
 Tommie Smith, athlète américain.